Audi Sport North America ist ein Teamname, den der Autohersteller Audi in der American Le Mans Series (ALMS) und bei den 24 Stunden von Le Mans benutzt hat.

Zwei Teams traten unter diesem Namen an:

Von 2006 bis 2008 wurde der Teamname von Champion Racing mit Hauptsitz in Pompano Beach, Florida eingesetzt. Dort wurden die Fahrzeuge zwischen den Rennen gewartet. 

Das deutsche Team Joest Racing setzte den Namen in der American Le Mans Series und bei den 24 Stunden von Le Mans ein. Joest Racing unterstützte außerdem Champion Racing. Unter anderem war Joest Racing für die technische Weiterentwicklung des Audi R10 TDI verantwortlich. Den letzten Einsatz unter dem Namen Audi Sport North America fuhr Joest Racing bei den 24 Stunden von Le Mans 2012 mit dem Audi R18 ultra.

Fahrer 

 Frank Biela
 Tom Kristensen
 Emanuele Pirro
 Allan McNish
 Rinaldo Capello
 Michele Alboreto
 Marco Werner
 Lucas Luhr
 Laurent Aïello
 Christian Pescatori
 Johnny Herbert
 Mike Rockenfeller
 Romain Dumas
 Timo Bernhard
 Oliver Jarvis
 Marco Bonanomi
 Marcel Fässler
 Christijan Albers

Einsätze

Galerie

Weblinks 

 Homepage von Champion Racing
 Homepage von Joest Racing

Sport North America
Motorsportteam
Rennteam der 24 Stunden von Le Mans